

Дани сећања 

1180-е пне.

fr:1183 av. J.-C.